Dinempheria är ett släkte av tvåvingar. Dinempheria ingår i familjen svampmyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Svampmyggor
Dinempheria